Osoby noszące to imię i nazwisko:
 Fernando Varela – piłkarz hiszpański
 Fernando Varela – piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka